Königstein (IPA: [køːnigʃtaɪn]) est le nom de quelques villes et lieux-dits d'Allemagne :
 Königstein, commune de Bavière ;
 Königstein im Taunus, ville située dans les montagnes  au nord de Francfort ;
 Königstein (Sächsische Schweiz), ville de Saxe ;
 Forteresse de Königstein, forteresse dominant l'Elbe à  au sud-est de Dresde (Allemagne) et qui fut utilisée en tant que prison d'État et comme camp d'officiers prisonniers de guerre ;
 Königstein, la plus haute montagne de Namibie.